«Хатка, яку збудував собі Джек» () — англійський народний дитячий вірш-казка (належить до категорії ланцюгових або кумулятивних казок) і пісня на нього. В індексі народних пісень Роуда пісні присвоєно номер 20584. Згідно з Покажчиком сюжетів фольклорної казки сюжет класифікується як тип 2035.

Текст

Примітки

Посилання 
 

Англійський фольклор
Казки
Поезія Англії
Пісні Великої Британії
Дитячі пісні